Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Rakuten Japan Open Tennis Championships 2013 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl čtvrtý nasazený Japonec Kei Nišikori, kterého ve čtvrtfinále vyřadila španělská turnajová šestka Nicolás Almagro.

Soutěž dvouhry vyhrál nejvýše nasazený Argentinec Juan Martín del Potro, startující na divokou kartu, když ve finále přehrál kanadskou turnajovou trojku Milose Raonice po zvládnutých koncovkách obou setů 7–6 a 7–5.

Po triumfech na Rotterdam Open a
Citi Open si del Potro připsal třetí turnajovou trofej probíhající sezóny a celkově šestnáctou singlovou v kariéře. Bodový zisk mu v následné pondělní klasifikaci ze 7. října 2013 zajistil posun na 5. místo žebříčku ATP před Rogera Federera a Tomáše Berdycha, který na paralelně probíhajícím China Open skrečoval semifinále s nastupující světovou jedničkou Nadalem.

Nasazení hráčů 
  'Juan Martín del Potro (vítěz)
  Jo-Wilfried Tsonga (2. kolo)
  Milos Raonic (finále)
  Kei Nišikori (čtvrtfinále)
  Gilles Simon (odstoupil)
  Nicolás Almagro (semifinále)
  Kevin Anderson (1. kolo)
  Janko Tipsarević (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

ATP World Tour 2013
Japan Open Tennis Championships
Tenis v Japonsku v roce 2013